Май, Майя () — село в Горном улусе Якутии России. Входит в состав Бердигестяхского наслега.

География 
Село расположено в центральной части Якутии. Расстояние до центра улуса и наслега — села Бердигестях — 7 км..

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Бердигестяхский наслег.

Население

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

Транспорт 
До села идёт автодорога местного значения из центра улуса с. Бердигестях.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Горного улуса